Steiniger ist der Familienname folgender Personen:

 Birte Steiniger (* 1955), deutsche Medizinerin 
 Elias Steiniger (Hammerherr) (1629–† um 1685), deutscher Unternehmer
 Elias Steiniger Junior (1595–1659), böhmischer Bergbeamter
 Emil Steiniger (1881–1918), deutscher Opernchor-Sänger und Arbeiter-Chordirigent
 Ferdinand Steiniger (1882–1973), deutscher Grafiker
 Fritz Steiniger (1908–1985), deutscher  Erbbiologe, Sozialanthropologe, Ornithologe und Hochschullehrer
 Johannes Steiniger (* 1987), deutscher Politiker (CDU)
 Karl Steiniger (1864–1947), deutscher Jurist und Politiker (DNVP)
 Klaus Steiniger (1932–2016), deutscher Jurist, Journalist und Buchautor
 Kurt Steiniger (1883–1968), deutscher Bauunternehmer und Politiker (SPD)
 Kurt Steiniger (Schriftsteller) (1928–1997), deutscher Schriftsteller
 Peter Steiniger, preußischer Kreisdeputierter, Steuereinnehmer, vertretungsweise Landrat
 Peter Alfons Steiniger (1904–1980), deutscher Jurist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Steininger